Oberheide steht für:

 Oberheide (Bergisch Gladbach), Ortsteil der Stadt Bergisch Gladbach, Nordrhein-Westfalen
 Oberheide (Overath), Ortsteil der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Oberheide (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet in Wittstock/Dosse, Brandenburg

Oberheide ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Oberheide, deutscher Laiendarsteller
 Jens Oberheide (* 1940), deutscher Autor, „Creativ-Director“, Prokurist und Dozent

Siehe auch:

 Oberhaide
 Oberheid
 Oberheiden